De Pan (Bladel), buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Bladel
De Pan (Katwijk), buurtschap in de Zuid-Hollandse gemeente Katwijk
De Pan (landgoed), landgoed en natuurgebied bij Sterksel